Сен-Барнабе — муниципалитет в Канаде, провинция Квебек
 Сен-Барнабе — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор